Die Prva liga SR Jugoslavije 1993/94 war die zweite Saison der höchsten Spielklasse der BR Jugoslawien.

Titelverteidiger war FK Partizan Belgrad.

Modus 
Die Saison wurde im Gegensatz zu der vergangenen Spielzeit in einem zweistufigen Format durchgeführt. Die 20 Vereine starteten in zwei Gruppen zu je 10 Mannschaften.

In der Herbstsaison spielten die ersten zehn Teams der letzten Saison in der Gruppe A während die Teams von Platz elf bis siebzehn der Vorsaison, sowie die drei Aufsteiger in der Gruppe B antraten. Jede Mannschaft spielte in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Je nach Tabellenplatz und Punkteausbeute erhielten die Teams Bonuspunkte.

In der Frühjahrssaison wurden in der Gruppe A die letzten vier Mannschaften durch die besten vier der Gruppe B ersetzt. Diese spielten in der Meisterrunde in einer Hin- und Rückrunde den Meister aus. In der Relegationsrunde kämpften die anderen zehn Vereine gegen den Abstieg.

Herbstsaison

Gruppe A

Tabelle 

Bonuspunkte
 13: Partizan (7 für 1. Platz + 6 für Erreichen von 27–29 Punkten)
 11: Roter Stern (6 für 2. Platz + 5 für Erreichen von 24–26 Punkten)
 10: Vojvodina (5 für 3. Platz + 5 für Erreichen von 24–26 Punkten)
 8: Zemun (5 für 4. Platz + 3 für Erreichen von 18–20 Punkten)
 7: Proleter (4 für 5. Platz + 3 für Erreichen von 18–20 Punkten)
 7: Budućnost (4 für 6. Platz + 3 für Erreichen von 18–20 Punkten)

Gruppe B

Tabelle 

Bonuspunkte
 7: OFK Belgrad (3 für 1. Platz + 4 für Erreichen von 21–23 Punkten)
 6: Spartak Subotica (2 für 2. Platz + 4 für Erreichen von 21–23 Punkten)
 4: Radnički Beograd (1 für 3. Platz + 3 für Erreichen von 18–20 Punkten)
 4: FK Bečej (1 für 4. Platz + 3 für Erreichen von 18–20 Punkten)

Frühjahrssaison

Meisterrunde

Abschlusstabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1993/94
1993 94